Тираннозаврины () — подсемейство плотоядных динозавров в составе семейства тираннозавридов. Обитали в конце мелового периода на территории Северной Америки и Азии.

У представителей данного подсемейства — короткие головы, что является их основным отличием от остальных представителей семейства.

Систематика и классификация 
Впервые термин тираннозаврины был введён палеонтологами Уильямом Мэтью и Барнумом Брауном в 1922 году и причислен к группе динодонтид (Dinodontidae). В 1988 году палеонтолог Г. С. Пол (G. S. Paul) окончательно отнёс данное подсемейство к тираннозавридам.

По данным сайта Fossilworks, на октябрь 2016 года в семейство включают 4 вымерших монотипических рода:
 Род 
 
 Род 
 
 Род 
 
 Род 
 
Биномен  входит в подсемейство Tyrannosaurinae в статусе nomen dubium.

Примечания

Литература 
 T. D. Carr, T. E. Williamson, and D. R. Schwimmer. 2005. «A new genus and species of tyrannosauroid from the Late Cretaceous (Middle Campanian) Demopolis formation of Alabama». Journal of Vertebrate Paleontology 25(1): 119—143.

Ссылки 
 Tyrannosauridae на www.dinopedia.ru

Тираннозавриды
Динозавры мелового периода